Magic Magic — filme com Juno Temple e Emily Browning, exibido no Brasil como Viagem sem Volta
 Night Train (2009) — filme com Danny Glover e Leelee Sobieski , traduzido no Brasil como Viagem sem Volta

Desambiguações de cinema